Miele - uma fabricante alemã de eletrodomésticos
André Miele - tenista brasileiro
Bernardo José Bueno Miele - arcebispo brasileiro
Carlos Miele - estilista brasileiro
Luís Carlos Miele - ator e apresentador brasileiro
Irma Miele - instrumentista, atriz e cantora brasileira, mãe de Luís Carlos Miele

Desambiguação